Visoće, plaats in Kroatië
Visoče (doorverwijspagina), plaatsen in Slovenië